

Село 
 Богданівка — Полтавська область, Полтавський район, Білицька селищна громада (до 2020 — Кобеляцький район)
 Богданівка — Полтавська область, Полтавський район, Драбинівська сільська громада (до 2020 — Новосанжарський район)
 Богданівка — Полтавська область, Полтавський район, Машівська селищна громада (до 2020 — Машівський район)